Harry Baker peut désigner :

  (1990-), footballeur anglais ;
  (1907-1992), footballeur australien pour Footscray ;
  (1912-1973), président de la Georgia Tech Research Corporation ;
  (1904-1986), aviateur et pilote de motocyclette de speedway australien ;
 , entrepreneur américain ;
  (1992-), artiste britannique de créations orales, auteur et poète ;
  (1937-), homme politique canadien.

Voir aussi